Ashraf Waheed Al Sebaie (1991. július 5. –) bahreini labdarúgó, a Mamama Club kapusa.

További információk 
Transfermarkt profil

1991-ben született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek